Felsina – dawna nazwa Bolonii
 Felsina – rodzaj pająków z rodziny ukośnikowatych